Miejscowości w USA:
 Blunt – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hughes
Blunt – nazwisko
 James Blunt
 Emily Blunt 
 Roy Blunt 
 Giles Blunt 
 Anthony Blunt – sowiecki szpieg

Zobacz też 

 Blount